Ensi steht für:

 Ensi (Rapper), italienischer Rapper
 Ensi (Sumer), ein sumerischer Fürstentitel

ENSI steht für:

 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat, schweizerische Nuklear- bzw. Atomaufsichtsbehörde
 Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería, einen argentinischen Staatsbetrieb